Les Feluettes, pièce de théâtre du dramaturge québécois Michel Marc Bouchard (1985) 
 Les Feluettes, film canadien de John Greyson adapté de la pièce (1996)